Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2004 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Polak Robert Miśkowiak.

Finał 
 11 września 2004 r. (sobota),  Wrocław - Stadion Olimpijski

Bibliografia 
 2004 World Under-21 Final - Wroclaw 

2004
2004 w sporcie żużlowym